Берёзки — топоним:

Белоруссия 
 Берёзки — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Берёзки — агрогородок в Докшицком районе Витебской области.
 Берёзки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Берёзки — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Берёзки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Берёзки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Берёзки — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Берёзки — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Берёзки — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Берёзки — агрогородок в Хотимском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Берёзки — село в Новоаненском районе.

Россия 
 Берёзки — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Берёзки — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Берёзки — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Берёзки — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Берёзки — село в Павловском районе Воронежской области.
 Берёзки — микрорайон города Всеволожска Ленинградской области.
 Берёзки — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Берёзки — посёлок в Чеховском районе Московской области.
 Берёзки — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Берёзки — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Берёзки — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Берёзки — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Берёзки — село в Кошкинском районе Самарской области.
 Берёзки — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Берёзки — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Берёзки — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Берёзки — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г.
 Берёзки — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Берёзки — посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Берёзки — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Берёзки — посёлок, Бердичевский район, Житомирская область.
 Березки — село, Кривоозерский район, Николаевская область.
 Березки — село, Гадячский район, Полтавская область.
 Берёзки — село, Недригайловский район, Сумская область.
 Березки — село, Великобурлукский район, Харьковская область.

См. также 
Берёзки-Бершадские
Берёзки-Дачные
Берёзки-Чечельницкие
Берёза (значения)
 Берёзка
 Березкино
 Берёзкино
 Берёзов (значения)
 Березовка
 Березово
 Берёзовое
 Березовская
 Березовский
 Берёзовский
 Березовское
 Берёзовый
 Берёзы (значения)
 Берёзы
Новые Березки